Роман Рес (; ) — немецкий биатлонист, серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в мужской эстафете, призёр этапа Кубка мира в сингл-миксте, чемпион мира среди юниоров в эстафете.

Биография 
Роман родился в немецком городе Фрайбург-им-Брайсгау.

Его дебютной гонкой на Кубке мира по биатлону стала индивидуальная гонка, где Роман занял 48-е место. Позже, на этом же этапе спортсмен принял участие в спринте, где занял 57-е место. Этот результат и квалифицировал его стартовый номер и отставание в пасьюте, где в итоге спортсмен занял 36-е место, с отставанием в 2 минуты 45 секунд. На этапе Кубка мира в Контиолахти сезона 2016/17, завоевал первый в карьере подиум, завоевав бронзу в одиночной смешанной эстафете с Лаурой Дальмайер.

Статистика выступлений в кубке мира

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте таможенной службы Германии
  Профиль на сайте Лыжного союза Германии
 Viessmann
 Ski-Verein Schauinsland

Биатлонисты Германии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года